.kids és un domini de primer nivell genèric d'Internet proposat amb la intenció d'acollir pàgines adequades per a un públic infantil, i per intentar aturar que la pornografia pugui arribar als menors.

Enllaços externs 
 informe de l'ICANN sobre el domini .kids

Kids